

Prénom 
 
 Harduin de Fontenelle († 811), moine copiste professeur.
 Hardouin de Ponthieu (797 - 826), comte de Ponthieu.
 Hardouin de Chartres, intellectuel et professeur breton du .
 Hardouin de Fontaines-Guérin (? - 1399), chevalier, seigneur de Courteil.
 Hardouin de Bueil (1347 - 1439), homme d'Église français des .
 Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606 - 1671), homme d'Église français.
 Hardouin Fortin de La Hoguette (1643 - 1715), ecclésiastique français.
 Louis Hardouin Tarbé (1753 - 1806), avocat et haut fonctionnaire français.
 Charles Gustave Hardouin de Montguyon (1775 - 1847), homme politique français.
 Hardouin-Gustave d'Andlau (1787 - 1850), militaire et homme politique français du .
 Joseph-Hardouin-Gustave d'Andlau (1824 - 1892), militaire et homme politique.

 Neuf seigneurs de Maillé ont porté ce prénom.

Patronyme

Patronyme simple 

 Jean Hardouin (1646 - 1729), jésuite et érudit français.
 Jules Hardouin († 1737), architecte français, neveu de Jules Hardouin-Mansart.
 Henri Hardouin (1727 - 1808), compositeur français.
 René Julien Hardouin (1737 - 1793), chef vendéen durant la Révolution.
 Julien-Pierre-Jean Hardouin (1753 - 1833), jurisconsulte et homme politique français.
 Céleste Hardouin (1832 - 1904), institutrice, communarde, écrivaine, militante.
 Maurice Hardouin (1948 - 2019), ancien footballeur français.
 Patrick Hardouin (1952 - ), universitaire, diplomate et consultant français.
 Nathalie Hardouin (1964 - ), chanteuse dévotionnelle française.
 Florence Hardouin (1967 -), escrimeuse et dirigeante sportive française.

Patronyme composé 

 Jules Hardouin-Mansart (1646 - 1708), architecte.
 Jacques Hardouin-Mansart (1677 - 1762), parlementaire et militaire français.
 Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711 - 1778), architecte français.
 Julien Hardouin-Rivery (1759 - 1825), magistrat et homme politique français.
 Jacques Tarbé de Saint-Hardouin (1899 - 1956), diplomate et ministre français.
 Maria Le Hardouin (1912 - 1967), écrivaine.
 Élisabeth Hardouin-Fugier (1931 - ), universitaire française, historienne des arts et des mentalités.

Autre 
 Arrêts Hardouin et Marie du 17 février 1995

Voir aussi 
 
 

Homonymie
Patronyme français